Derek Parkin, né le  à Newcastle, est un joueur de football anglais. 

Avec 609 apparitions sous le maillot orange, dont 501 en championnat (première et deuxième division confondues), il est le joueur le plus capé des Wolverhampton Wanderers. Parkin a également porté le maillot de Huddersfield Town et Stoke City.

Biographie

Statistiques

Palmarès 
 Vainqueur de la Texaco Cup en 1971 avec Wolverhampton
 Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 1974 et 1980 avec Wolverhampton
 Vainqueur de la Second Division en 1977 avec Wolverhampton

Notes et références 

Naissance en janvier 1948
Naissance à Newcastle upon Tyne
Footballeur anglais
Joueur du Huddersfield Town AFC
Joueur du Wolverhampton Wanderers FC
Joueur du Stoke City FC